Waking Up the World Tour – tour di Bryan Adams del 1991-1993
 Waking Up the World Tour – tour dei Dream Theater del 1994-1995